The Master Spy – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Weston
The Master Spy – cortometraggio del 1917 diretto da Jack Wells